Tre örlogsfartyg i den amerikanska flottan har burit namnet USS Dahlgren, namngivna efter den amerikanska sjöofficeren John A. Dahlgren (1809–1870):
 , en torpedbåt, i tjänst 1900-1919.
 , en jagare av Clemson-klass, i tjänst 1920–1945.
 , en jagare av Farragut-klass, i tjänst 1961–1992.

Skeppsförgreningssidor
Namn på amerikanska örlogsfartyg